Roseland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roseland Township (Minnesota)
 Roseland Township (Nebraska)
 Roseland Township (North Dakota)
 Roseland Township (South Dakota)